Otoczka biaława ciała jamistego
 Otoczka biaława jaj płazów